Понор може да се односи на:

 Понор (геоморфологија), геоморфолошки облик крашког процеса са хидрогеолошком функцијом
 Понор (географија), провалија
 Понор (Стара планина), крашка депресија на Старој планини, Србија

или

 Понор (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Србија
 Понор (Пирот), насеље у граду Пироту, Србија
 Понор (Петњица), насеље у општини Петњица, Црна Гора
 Понор (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Понор (Олово), насеље у општини Олово, Федерација БиХ, БиХ
 Понор (Цетинград), насеље у општини Цетинград, Карловачка жупанија, Кордун, Хрватска
 Понор Коренички, насеље у општини Плитвичка Језера, Личко-сењска жупанија, Лика, Хрватска

или

 Понор (река), мања река понорница, лева притока Врбаса која извире у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ

Види још 
 Понорница